Michailowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften:

in Kasachstan (Dörfer):
 Michailowka (Aqmola, Arschaly), im Gebiet Aqmola, Rajon Arschaly
 Michailowka (Aqmola, Sandyqtau), im Gebiet Aqmola, Rajon Sandyqtau
 Michailowka (Nordkasachstan, Mamljut), im Gebiet Nordkasachstan, Rajon Mamljut
 Michailowka (Nordkasachstan, Qysylschar), im Gebiet Nordkasachstan, Rajon Qysylschar
 Michailowka (Ostkasachstan, Borodulicha), im Gebiet Ostkasachstan, Rajon Borodulicha
 Michailowka (Ostkasachstan, Schemonaicha), im Gebiet Ostkasachstan, Rajon Schemonaicha
 Michailowka (Pawlodar), im Gebiet Pawlodar
 Michailowka (Qostanai, Mengdiqara), im Gebiet Qostanai, Rajon Mengdiqara
 Michailowka (Qostanai, Qarabalyq), im Gebiet Qostanai, Rajon Qarabalyq
 Michailowka: Name des Ortes Sarykemer im Gebiet Schambyl bis 1992

in Kirgisistan (Dörfer):
 Michailowka (Dschalalabat), im Gebiet Dschalalabat
 Michailowka (Yssykköl), im Gebiet Yssykköl

in Russland:
 Michailowka, Stadt in der Oblast Wolgograd
 Michailowka (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 von Dörfern und ländlichen Siedlungen:
 Michailowka (Altai, Blagoweschtschenka), in der Region Altai, Rajon Blagoweschtschenka
 Michailowka (Altai, Burla), in der Region Altai, Rajon Burla
 Michailowka (Altai, Chabary), in der Region Altai, Rajon Chabary
 Michailowka (Altai, Kamen), in der Region Altai, Rajon Kamen
 Michailowka (Altai, Kurja), in der Region Altai, Rajon Kurja
 Michailowka (Altai, Smolenskoje), in der Region Altai, Rajon Smolenskoje
 Michailowka (Altai, Sujetka), in der Region Altai, Rajon Sujetka
 Michailowka (Altai, Toptschicha), in der Region Altai, Rajon Toptschicha
 Michailowka (Altai, Tretjakowo), in der Region Altai, Rajon Tretjakowo
 Michailowka (Altai, Ust-Kalmanka), in der Region Altai, Rajon Ust-Kalmanka
 Michailowka (Amur, Archara), in der Oblast Amur, Rajon Archara
 Michailowka (Amur, Blagoweschtschensk), in der Oblast Amur, Rajon Blagoweschtschensk
 Michailowka (Amur, Masanowo), in der Oblast Amur, Rajon Masanowo
 Michailowka (Amur, Michailowo), in der Oblast Amur, Rajon Michailowo
 Michailowka (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Michailowka (Astrachan, Charabaly), in der Oblast Astrachan, Rajon Charabaly
 Michailowka (Astrachan, Jenotajewka), in der Oblast Astrachan, Rajon Jenotajewka
 Michailowka (Astrachan, Liman), in der Oblast Astrachan, Rajon Liman
 Michailowka (Baschkortostan, Abselilowski), in der Republik Baschkortostan, Rajon Abselilowski
 Michailowka (Baschkortostan, Alschejewski, Abdraschitowo), in der Republik Baschkortostan, Rajon Alschejewski, Ländliche Siedlung Abdraschitowo
 Michailowka (Baschkortostan, Alschejewski, Karmyschewo), in der Republik Baschkortostan, Rajon Alschejewski, Ländliche Siedlung Karmyschewo
 Michailowka (Baschkortostan, Archangelskoje), in der Republik Baschkortostan, Rajon Archangelskoje
 Michailowka (Baschkortostan, Askino), in der Republik Baschkortostan, Rajon Askino
 Michailowka (Baschkortostan, Aurgasinski), in der Republik Baschkortostan, Rajon Aurgasinski
 Michailowka (Baschkortostan, Bakaly), in der Republik Baschkortostan, Rajon Bakaly, Verwaltungszentrum der gleichnamigen Ländlichen Siedlung
 Michailowka (Baschkortostan, Bakaly, Dijaschewo), in der Republik Baschkortostan, Rajon Bakaly, Ländliche Siedlung Dijaschewo
 Michailowka (Baschkortostan, Bischbuljak), in der Republik Baschkortostan, Rajon Bischbuljak
 Michailowka (Baschkortostan, Blagoweschtschensk), in der Republik Baschkortostan, Rajon Blagoweschtschensk
 Michailowka (Baschkortostan, Busdjak), in der Republik Baschkortostan, Rajon Busdjak
 Michailowka (Baschkortostan, Chaibullinski), in der Republik Baschkortostan, Rajon Chaibullinski
 Michailowka (Baschkortostan, Dawlekanowo), in der Republik Baschkortostan, Rajon Dawlekanowo
 Michailowka (Baschkortostan, Duwan), in der Republik Baschkortostan, Rajon Duwan
 Michailowka (Baschkortostan, Fjodorowka), in der Republik Baschkortostan, Rajon Fjodorowka
 Michailowka (Baschkortostan, Gafurijski), in der Republik Baschkortostan, Rajon Gafurijski
 Michailowka (Baschkortostan, Iglino), in der Republik Baschkortostan, Rajon Iglino
 Michailowka (Baschkortostan, Ischimbai, Skwortschicha), in der Republik Baschkortostan, Rajon Ischimbai, Ländliche Siedlung Skwortschicha
 Michailowka (Baschkortostan, Ischimbai, Janurussowo), in der Republik Baschkortostan, Rajon Ischimbai, Ländliche Siedlung Janurussowo
 Michailowka (Baschkortostan, Jermekejewo), in der Republik Baschkortostan, Rajon Jermekejewo
 Michailowka (Baschkortostan, Karmaskaly), in der Republik Baschkortostan, Rajon Karmaskaly
 Michailowka (Baschkortostan, Meleus), in der Republik Baschkortostan, Rajon Meleus
 Michailowka (Baschkortostan, Mischkino), in der Republik Baschkortostan, Rajon Mischkino
 Michailowka (Baschkortostan, Scharan), in der Republik Baschkortostan, Rajon Scharan
 Michailowka (Baschkortostan, Sterlitamak), in der Republik Baschkortostan, Rajon Sterlitamak
 Michailowka (Baschkortostan, Ufa), in der Republik Baschkortostan, Rajon Ufa
 Michailowka (Belgorod, Prochorowka), in der Oblast Belgorod, Rajon Prochorowka
 Michailowka (Belgorod, Waluiki), in der Oblast Belgorod, Rajon Waluiki
 Michailowka (Brjansk, Brjansk), in der Oblast Brjansk, Rajon Brjansk
 Michailowka (Brjansk, Gordejewka), in der Oblast Brjansk, Rajon Gordejewka
 Michailowka (Brjansk, Klimowo), in der Oblast Brjansk, Rajon Klimowo
 Michailowka (Brjansk, Mglin), in der Oblast Brjansk, Rajon Mglin
 Michailowka (Brjansk, Potschep), in der Oblast Brjansk, Rajon Potschep
 Michailowka (Brjansk, Surasch), in der Oblast Brjansk, Rajon Surasch
 Michailowka (Burjatien, Kischinga), in der Republik Burjatien, Rajon Kischinga
 Michailowka (Burjatien, Sakamensk), in der Republik Burjatien, Rajon Sakamensk
 Michailowka (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1946 Vorwerk Linde von Wandlacken, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Michailowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Tschernjachowsk (bis 1946 Moulinen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Michailowka (Kaluga, Fersikowo, Kolzowo), in der Oblast Kaluga, Rajon Fersikowo, Ländliche Siedlung Kolzowo
 Michailowka (Kaluga, Fersikowo, Saschkino), in der Oblast Kaluga, Rajon Fersikowo, Ländliche Siedlung Saschkino
 Michailowka (Kaluga, Meschtschowsk), in der Oblast Kaluga, Rajon Meschtschowsk
 Michailowka (Kaluga, Schukow), in der Oblast Kaluga, Rajon Schukow
 Michailowka (Kemerowo, Jaja), in der Oblast Kemerowo, Rajon Jaja
 Michailowka (Kemerowo, Nowokusnezk), in der Oblast Kemerowo, Rajon Nowokusnezk
 Michailowka (Kemerowo, Prokopjewsk), in der Oblast Kemerowo, Rajon Prokopjewsk
 Michailowka (Kemerowo, Tschebulinski), in der Oblast Kemerowo, Rajon Tschebulinski
 Michailowka (Krasnojarsk, Bogotol), in der Region Krasnojarsk, Rajon Bogotol
 Michailowka (Krasnojarsk, Bolschaja Murta), in der Region Krasnojarsk, Rajon Bolschaja Murta
 Michailowka (Krasnojarsk, Bolschoi Ului), in der Region Krasnojarsk, Rajon Bolschoi Ului
 Michailowka (Krasnojarsk, Dserschinskoje), in der Region Krasnojarsk, Rajon Dserschinskoje
 Michailowka (Krasnojarsk, Irbeiskoje), in der Region Krasnojarsk, Rajon Irbeiskoje
 Michailowka (Krasnojarsk, Jemeljanowo), in der Region Krasnojarsk, Rajon Jemeljanowo
 Michailowka (Krasnojarsk, Kansk, Georgijewka), in der Region Krasnojarsk, Rajon Kansk, Ländliche Siedlung Georgijewka
 Michailowka (Krasnojarsk, Kansk, Terskoje), in der Region Krasnojarsk, Rajon Kansk, Ländliche Siedlung Terskoje
 Michailowka (Krasnojarsk, Nischni Ingasch), in der Region Krasnojarsk, Rajon Nischni Ingasch
 Michailowka (Krasnojarsk, Pirowskoje), in der Region Krasnojarsk, Rajon Pirowskoje
 Michailowka (Krasnojarsk, Uschur), in der Region Krasnojarsk, Rajon Uschur
 Michailowka (Kurgan, Mokrous), in der Oblast Kurgan, Rajon Mokrous
 Michailowka (Kurgan, Schtschutschje), in der Oblast Kurgan, Rajon Schtschutschje
 Michailowka (Kurgan, Schumicha), in der Oblast Kurgan, Rajon Schumicha
 Michailowka (Fatesch), Dorf im Rajon Fatesch, Oblast Kursk 
 Michailowka (Soldatskoje), Siedlung im Rajon Gorschetschnoje, Oblast Kursk
 Michailowka (Udobnoje), Dorf im Rajon Gorschetschnoje, Oblast Kursk
 Michailowka (Korenewo), Dorf im Rajon Korenewo, Oblast Kursk
 Michailowka (Artjuchowka), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Michailowka (Ponyri), Dorf im Rajon Ponyri, Oblast Kursk
 Michailowka (Rylsk), Dorf im Rajon Rylsk, Oblast Kursk
 Michailowka (Schelesnogorsk), Sloboda im Rajon Schelesnogorsk, Oblast Kursk
 Michailowka (Solotuchino), Dorf im Rajon Solotuchino, Oblast Kursk
 Michailowka (Sudscha), Dorf im Rajon Sudscha, Oblast Kursk
 Michailowka (Tscheremissinowo), Dorf im Rajon Tscheremissinowo, Oblast Kursk
 Michailowka (Leningrad, Lomonossow), in der Oblast Leningrad, Rajon Lomonossow
 Michailowka (Leningrad, Wyborg), in der Oblast Leningrad, Rajon Wyborg
 Michailowka (Lipezk, Dolgorukowo), in der Oblast Lipezk, Rajon Dolgorukowo
 Michailowka (Lipezk, Jelez), in der Oblast Lipezk, Rajon Jelez
 Michailowka (Lipezk, Lebedjan), in der Oblast Lipezk, Rajon Lebedjan
 Michailowka (Lipezk, Stanowoje), in der Oblast Lipezk, Rajon Stanowoje
 Michailowka (Lipezk, Terbuny), in der Oblast Lipezk, Rajon Terbuny
 Michailowka (Mari El), in der Republik Mari El
 Michailowka (Mordwinien, Ardatow), in der Republik Mordwinien, Rajon Ardatow
 Michailowka (Mordwinien, Atjaschewo), in der Republik Mordwinien, Rajon Atjaschewo
 Michailowka (Mordwinien, Bolschije Beresniki), in der Republik Mordwinien, Rajon Bolschije Beresniki
 Michailowka (Mordwinien, Dubenki), in der Republik Mordwinien, Rajon Dubenki
 Michailowka (Mordwinien, Insar), in der Republik Mordwinien, Rajon Insar
 Michailowka (Mordwinien, Jelniki), in der Republik Mordwinien, Rajon Jelniki
 Michailowka (Mordwinien, Ljambir), in der Republik Mordwinien, Rajon Ljambir
 Michailowka (Mordwinien, Rusajewka), in der Republik Mordwinien, Rajon Rusajewka
 Michailowka (Moskau, Istra), in der Oblast Moskau, Rajon Istra
 Michailowka (Moskau, Serpuchow), in der Oblast Moskau, Rajon Serpuchow
 Michailowka (Moskau, Solnetschnogorsk), in der Oblast Moskau, Rajon Solnetschnogorsk
 Michailowka (Nischni Nowgorod, Knjaginino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Knjaginino
 Michailowka (Nischni Nowgorod, Krasnooktjabrski), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Krasnooktjabrski
 Michailowka (Nischni Nowgorod, Kulebaki), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Kulebaki
 Michailowka (Nischni Nowgorod, Schatki), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Schatki
 Michailowka (Nischni Nowgorod, Setschenowo), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Setschenowo
 Michailowka (Nischni Nowgorod, Sosnowskoje), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Sosnowskoje
 Michailowka (Nowosibirsk, Iskitim, Werch-Kojen), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Iskitim, Ländliche Siedlung Werch-Kojen
 Michailowka (Nowosibirsk, Iskitim, Giljowo), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Iskitim, Ländliche Siedlung Giljowo
 Michailowka (Nowosibirsk, Karassuk), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Karassuk
 Michailowka (Nowosibirsk, Kolywan), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Kolywan
 Michailowka (Nowosibirsk, Kuibyschew), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Kuibyschew
 Michailowka (Nowosibirsk, Kupino), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Kupino
 Michailowka (Nowosibirsk, Sdwinsk), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Sdwinsk
 Michailowka (Nowosibirsk, Ust-Tarka), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Ust-Tarka
 Michailowka (Omsk, Bolscheretschje), in der Oblast Omsk, Rajon Bolscheretschje
 Michailowka (Omsk, Kolossowka), in der Oblast Omsk, Rajon Kolossowka
 Michailowka (Omsk, Kormilowka), in der Oblast Omsk, Rajon Kormilowka
 Michailowka (Omsk, Marjanowka), in der Oblast Omsk, Rajon Marjanowka
 Michailowka (Omsk, Muromzewo), in der Oblast Omsk, Rajon Muromzewo
 Michailowka (Omsk, Nasywajewsk), in der Oblast Omsk, Rajon Nasywajewsk
 Michailowka (Omsk, Okoneschnikowo), in der Oblast Omsk, Rajon Okoneschnikowo
 Michailowka (Omsk, Sargatskoje), in der Oblast Omsk, Rajon Sargatskoje
 Michailowka (Omsk, Tara, Wasiss), in der Oblast Omsk, Rajon Tara, Ländliche Siedlung Wasiss
 Michailowka (Omsk, Tara, Loschnikowo), in der Oblast Omsk, Rajon Tara, Ländliche Siedlung Loschnikowo
 Michailowka (Omsk, Tscherlak), in der Oblast Omsk, Rajon Tscherlak
 Michailowka (Orenburg, Alexdandrowka), in der Oblast Orenburg, Rajon Alexdandrowka
 Michailowka (Orenburg, Buguruslan), in der Oblast Orenburg, Rajon Buguruslan, Verwaltungszentrum der gleichnamigen Ländlichen Siedlung
 Michailowka (Orenburg, Buguruslan, Bestuschewka), in der Oblast Orenburg, Rajon Buguruslan, Ländliche Siedlung Bestuschewka
 Michailowka (Orenburg, Kurmanajewka), in der Oblast Orenburg, Rajon Kurmanajewka
 Michailowka (Orenburg, Oktjabrskoje), in der Oblast Orenburg, Rajon Oktjabrskoje
 Michailowka (Orenburg, Ponomarjowka), in der Oblast Orenburg, Rajon Ponomarewka
 Michailowka (Orenburg, Sakmara), in der Oblast Orenburg, Rajon Sakmara
 Michailowka (Orenburg, Sewernoje), in der Oblast Orenburg, Rajon Sewernoje
 Michailowka (Orenburg, Sol-Ilezk), in der Oblast Orenburg, Rajon Sol-Ilezk
 Michailowka (Orjol, Kolpny), in der Oblast Orjol, Rajon Kolpny
 Michailowka (Orjol, Nowoderewenkowskoje, Nikitino), in der Oblast Orjol, Rajon Nowoderewenkowskoje, Ländliche Siedlung Nikitino
 Michailowka (Orjol, Nowoderewenkowskoje, Starogolskoje), in der Oblast Orjol, Rajon Nowoderewenkowskoje, Ländliche Siedlung Starogolskoje
 Michailowka (Orjol, Orjol), in der Oblast Orjol, Rajon Orjol
 Michailowka (Orjol, Salegoschtsch), in der Oblast Orjol, Rajon Salegoschtsch
 Michailowka (Orjol, Snamenskoje), in der Oblast Orjol, Rajon Snamenskoje
 Michailowka (Orjol, Swerdlowski), in der Oblast Orjol, Rajon Swerdlowski
 Michailowka (Orjol, Urizki), in der Oblast Orjol, Rajon Urizki
 Michailowka (Pensa, Belinski), in der Oblast Pensa, Rajon Belinski
 Michailowka (Pensa, Lunino), in der Oblast Pensa, Rajon Lunino
 Michailowka (Pensa, Mokschan), in der Oblast Pensa, Rajon Mokschan
 Michailowka (Pensa, Pensa), in der Oblast Pensa, Rajon Pensa
 Michailowka (Pensa, Semetschino), in der Oblast Pensa, Rajon Semetschino
 Michailowka (Perm, Orda), in der Region Perm, Rajon Orda
 Michailowka (Perm, Uinskoje), in der Region Perm, Rajon Uinskoje
 Michailowka (Primorje, Michailowski), in der Region Primorje, Verwaltungszentrum des Michailowski rajon
 Michailowka (Primorje, Olginski), in der Region Primorje, Olginski rajon
 Michailowka (Primorje, Tschugujewski), in der Region Primorje, Tschugujewski rajon
 Michailowka (Rjasan, Miloslawskoje), in der Oblast Rjasan, Rajon Miloslawskoje
 Michailowka (Rjasan, Pitelino), in der Oblast Rjasan, Rajon Pitelino
 Michailowka (Rjasan, Rjaschsk), in der Oblast Rjasan, Rajon Rjaschsk
 Michailowka (Rjasan, Sarai), in der Oblast Rjasan, Rajon Sarai
 Michailowka (Rjasan, Schazk), in der Oblast Rjasan, Rajon Schazk
 Michailowka (Rostow, Kamenski), in der Oblast Rostow, Rajon Kamenski
 Michailowka (Rostow, Kaschary, Wechneswetschnikowo), in der Oblast Rostow, Rajon Kaschary, Ländliche Siedlung Wechneswetschnikowo
 Michailowka (Rostow, Kaschary, Industrialny), in der Oblast Rostow, Rajon Kaschary, Ländliche Siedlung Industrialny
 Michailowka (Rostow, Krasny Sulin), in der Oblast Rostow, Rajon Krasny Sulin
 Michailowka (Rostow, Neklinowski), in der Oblast Rostow, Rajon Neklinowski
 Michailowka (Rostow, Tazinskaja), in der Oblast Rostow, Rajon Tazinskaja
 Michailowka (Rostow, Zelina), in der Oblast Rostow, Rajon Zelina
 Michailowka (Sacha), in der Republik Sacha (Jakutien)
 Michailowka (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Michailowka (Samara, Chworostjanka), in der Oblast Samara, Rajon Chworostjanka
 Michailowka (Samara, Koschki), in der Oblast Samara, Rajon Koschki
 Michailowka (Samara, Krasny Jar), in der Oblast Samara, Rajon Krasny Jar
 Michailowka (Samara, Sergijewsk), in der Oblast Samara, Rajon Sergijewsk
 Michailowka (Saratow, Atkarsk), in der Oblast Saratow, Rajon Atkarsk
 Michailowka (Saratow, Balaschow), in der Oblast Saratow, Rajon Balaschow
 Michailowka (Saratow, Fjodorowskoje), in der Oblast Saratow, Rajon Fjodorowskoje
 Michailowka (Saratow, Jekaterinowka, Bakury), in der Oblast Saratow, Rajon Jekaterinowka, Ländliche Siedlung Bakury
 Michailowka (Saratow, Jekaterinowka, Kipzy), in der Oblast Saratow, Rajon Jekaterinowka, Ländliche Siedlung Kipzy
 Michailowka (Saratow, Jerschow), in der Oblast Saratow, Rajon Jerschow
 Michailowka (Saratow, Kalininsk), in der Oblast Saratow, Rajon Kalininsk
 Michailowka (Saratow, Marx), in der Oblast Saratow, Rajon Marx
 Michailowka (Saratow, Nowyje Burassy), in der Oblast Saratow, Rajon Nowyje Burassy
 Michailowka (Saratow), in der Oblast Saratow, Rajon Saratow
 Michailowka (Saratow, Woskressenskoje), in der Oblast Saratow, Rajon Woskressenskoje
 Michailowka (Smolensk, Dorogobusch), in der Oblast Smolensk, Rajon Dorogobusch
 Michailowka (Smolensk, Monastyrschtschina), in der Oblast Smolensk, Rajon Monastyrschtschina
 Michailowka (Smolensk, Potschinok), in der Oblast Smolensk, Rajon Potschinok
 Michailowka (Smolensk, Roslawl, Jekimowitschi), in der Oblast Smolensk, Rajon Roslawl, Ländliche Siedlung Jekimowitschi
 Michailowka (Smolensk, Roslawl, Kostyri), in der Oblast Smolensk, Rajon Roslawl, Ländliche Siedlung Kostyri
 Michailowka (Smolensk, Roslawl), in der Oblast Smolensk, Rajon Roslawl, Ländliche Siedlung Roslawl
 Michailowka (Smolensk), in der Oblast Smolensk, Rajon Smolensk
 Michailowka (Stawropol), in der Region Stawropol
 Michailowka (Swerdlowsk, Gari), in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Gari
 Michailowka (Swerdlowsk, Kamyschlow), in der Oblast Swerdlowsk, Rajon Kamyschlow
 Michailowka (Tambow, Inschawino), in der Oblast Tambow, Rajon Inschawino
 Michailowka (Tambow, Kirsanow), in der Oblast Tambow, Rajon Kirsanow
 Michailowka (Tambow, Mordowo, Nowopokrowskoje), in der Oblast Tambow, Rajon Mordowo, Ländliche Siedlung Nowopokrowskoje
 Michailowka (Tambow, Mordowo, Alexandrowka), in der Oblast Tambow, Rajon Mordowo, Ländliche Siedlung Alexandrowka
 Michailowka (Tambow, Mordowo, Lawrowo), in der Oblast Tambow, Rajon Mordowo, Ländliche Siedlung Lawrowo
 Michailowka (Tambow, Morschansk), in der Oblast Tambow, Rajon Morschansk
 Michailowka (Tambow, Perwomaiski), in der Oblast Tambow, Rajon Perwomaiski
 Michailowka (Tambow, Petrowskoje, Nowositowka), in der Oblast Tambow, Rajon Petrowskoje, Ländliche Siedlung Nowositowka
 Michailowka (Tambow, Petrowskoje, Pokrowo-Tschitscherino), in der Oblast Tambow, Rajon Petrowskoje, Ländliche Siedlung Pokrowo-Tschitscherino
 Michailowka (Tambow, Pitschajewo), in der Oblast Tambow, Rajon Pitschajewo
 Michailowka (Tambow, Rschaksa), in der Oblast Tambow, Rajon Rschaksa
 Michailowka (Tambow, Scherdewka, Burnak), in der Oblast Tambow, Rajon Scherdewka, Ländliche Siedlung Burnak
 Michailowka (Tambow, Scherdewka, Schpikulowo), in der Oblast Tambow, Rajon Scherdewka, Ländliche Siedlung Schpikulowo
 Michailowka (Tambow, Snamenka), in der Oblast Tambow, Rajon Snamenka
 Michailowka (Tambow, Tokarjowka), in der Oblast Tambow, Rajon Tokarjowka
 Michailowka (Tatarstan, Aktanysch), in der Republik Tatarstan, Rajon Aktanysch
 Michailowka (Tatarstan, Arsk), in der Republik Tatarstan, Rajon Arsk
 Michailowka (Tatarstan, Leninogorsk), in der Republik Tatarstan, Rajon Leninogorsk
 Michailowka (Tatarstan, Musljumowo), in der Republik Tatarstan, Rajon Musljumowo
 Michailowka (Tatarstan, Nurlat), in der Republik Tatarstan, Rajon Nurlat
 Michailowka (Tatarstan, Tschistopol), in der Republik Tatarstan, Rajon Tschistopol
 Michailowka (Tjumen, Golyschmanowo), in der Oblast Tjumen, Rajon Golyschmanowo
 Michailowka (Tjumen, Ischim), in der Oblast Tjumen, Rajon Ischim
 Michailowka (Tjumen, Jarkowo), in der Oblast Tjumen, Rajon Jarkowo
 Michailowka (Tjumen, Kasanskoje), in der Oblast Tjumen, Rajon Kasanskoje
 Michailowka (Tjumen, Sladkowo), in der Oblast Tjumen, Rajon Sladkowo
 Michailowka (Tjumen, Tobolsk), in der Oblast Tjumen, Rajon Tobolsk
 Michailowka (Tomsk, Assino), in der Oblast Tomsk, Rajon Assino
 Michailowka (Tomsk, Schegarskoje), in der Oblast Tomsk, Rajon Schegarskoje
 Michailowka (Tomsk, Syrjanskoje), in der Oblast Tomsk, Rajon Syrjanskoje
 Michailowka (Tomsk), in der Oblast Tomsk, Rajon Tomsk
 Michailowka (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Michailowka (Tscheljabinsk, Kartaly), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Kartaly
 Michailowka (Tscheljabinsk, Kisilskoje), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Kisilskoje
 Michailowka (Tscheljabinsk, Plast), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Plast
 Michailowka (Tscheljabinsk, Uwelski), in der Oblast Tscheljabinsk, Rajon Uwelski
 Michailowka (Tschuwaschien), in der Republik Tschuwaschien
 Michailowka (Tula, Kamenski), in der Oblast Tula, Rajon Kamenski
 Michailowka (Tula, Kimowsk), in der Oblast Tula, Rajon Kimowsk
 Michailowka (Tula, Kirejewsk), in der Oblast Tula, Rajon Kirejewsk
 Michailowka (Tula, Nowomoskowsk), in der Oblast Tula, Rajon Nowomoskowsk
 Michailowka (Tula, Schtschokino), in der Oblast Tula, Rajon Schtschokino
 Michailowka (Tula, Suworow), in der Oblast Tula, Rajon Suworow
 Michailowka (Tula, Tschern), in der Oblast Tula, Rajon Tschern
 Michailowka (Tula, Uslowaja), in der Oblast Tula, Rajon Uslowaja
 Michailowka (Tula, Wenjow), in der Oblast Tula, Rajon Wenjow
 Michailowka (Twer), in der Oblast Twer
 Michailowka (Udmurtien, Igra), in der Republik Udmurtien, Rajon Igra
 Michailowka (Udmurtien, Kambarka), in der Republik Udmurtien, Rajon Kambarka
 Michailowka (Uljanowsk, Terengulskoje), in der Oblast Uljanowsk, Rajon Terengulskoje
 Michailowka (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk, Rajon Uljanowsk
 Michailowka (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Michailowka (Wolgograd, Kikwidsenski), in der Oblast Wolgograd, Rajon Kikwidsenski
 Michailowka (Wolgograd, Olchowka), in der Oblast Wolgograd, Rajon Olchowka
 Michailowka (Wologda), in der Oblast Wologda
 Michailowka (Woronesch, Ertil), in der Oblast Woronesch, Rajon Ertil
 Michailowka (Woronesch, Kantemirowka), in der Oblast Woronesch, Rajon Kantemirowka
 Michailowka (Woronesch, Kaschirskoje), in der Oblast Woronesch, Rajon Kaschirskoje
 Michailowka (Woronesch, Nowaja Usman), in der Oblast Woronesch, Rajon Nowaja Usman
 Michailowka (Woronesch, Pawlowsk), in der Oblast Woronesch, Rajon Pawlowsk
 Michailowka (Woronesch, Ternowka), in der Oblast Woronesch, Rajon Ternowka

Siehe auch:
 Mychajliwka (Begriffsklärung)